Ке́лпи ():
 Келпи (кельпи, кэльпи) в кельтской мифологии — водяной дух.
 Австралийский келпи — порода служебных собак.